Светильник — искусственный источник света.
 Светильник — российский ежемесячный православный журнал о церковном искусстве.
 Светильник Джека — один из основных атрибутов праздника Хэллоуин.

См. также 
 Лампа | Бра (светильник)
 Менора | Луцидариус